Абрагамо́вич — прізвище.

 Адольф Абрагамович — польський письменник
 Абрагамович Варфоломій Гаврилович (близько 1773, Козин — після 1800) — український педагог, поліглот.
 Володимир Абрагамович (12.01.1925 — 5.03.1950) — граф, офіцер дивізії СС «Галичина» та УПА, поліг у бою з енкаведистами.
 Давид Абрагамович (1839–1926, Львів) — громадський і політичний діяч.
 Абрагамович Захарія (1878, Галич — 1903, Галич) — караїмський поет.
 Абрагамович Зигмунт (1923–1990, Варшава) — польський історик, філолог, перекладач, караїм.
 Абрагамович Павло — вірменин, купець, аптекар у Львові
 Абрагамович Орест Остапович (1948, Львів) — доктор медичних наук (1995).
 Абрагамович Ян — воєвода мінський, смоленський
 Абрагамович Ельжбета — донька Павла, дружина Марціна Кампіана.

Примітки 

Вірменські прізвища
Єврейські прізвища